Данный список сравнивает страны по количеству сотрудников полиции. Согласно анализу ООН, в 2019 году на  по всему миру приходилось в среднем 368,9 полицейских.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании этих цифр любые международные сравнения данных о численности сотрудников полиции, могут быть некорректны, все еще существуют значительные различия между методикой подсчета количества сотрудников полиции в разных странах, соответственно данные по разным странам могут быть не сопоставимы между собой.

Список стран по количеству полицейских по данным ООН на 2019 год.

Список стран по количеству полицейских на 100 тыс. населения по данным ООН на 2019 год.

Это неполный список из 131 страны и непризнанного государства.

Примечания

Ссылки 
 The Tenth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (Tenth CTS, 2005—2006)
 International Statistics on Crime and Criminal Justice — page 135

Сравнительные списки стран